Matthias Müller peut faire référence à : 
 Matthias Müller (né en 1953), directeur allemand chez Volkswagen AG et PDG de Porsche AG ; 
 Matthias Müller (né en 1961), cinéaste expérimental et commissaire d'exposition allemand ; 
 Matthias Müller (né en 1954), footballeur allemand ; 
  (né en 1982), compétiteur suisse de course d'orientation ;  
 Matthias Müller, musicien, joueur de didgeridoo ; 
 Matthias Müller, grimpeur suisse.

Voir aussi 
 Mathias Müller (né en 1992), joueur de hockey sur gazon allemand.